Negredo hace referencia a varios artículos:

Lugares 
Negredo, municipio en la serranía de Guadalajara, comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, España;
El Negredo, pedanía de Riaza, provincia de Segovia, enclavada en la sierra de Ayllón.

Personas 
Álvaro Negredo (1985-), futbolista español.